Øivind Andersen (Kristiania, 1944. október 12. –) norvég nyelvész és professzor. 1980-ban lett a Trondheimi Egyetem professzora, majd 1989 és 1993 között az Athéni Norvég Intézet (Det norske institutt i Athen) első igazgatója volt. 1997 óta az Oslói Egyetem professzora. A Norvég Tudományos és Szépirodalmi Akadémia tagja.

Források 
SNL

   

1944-ben született személyek
Oslóiak
Norvég nyelvészek
Klasszika-filológusok
Élő személyek
Norvég egyetemi, főiskolai oktatók